Пам'ятники Готгольду Ефраїму Лессінгу (22 січня 1729, Каменц — 15 лютого 1781, Брауншвейг) — німецькому драматургу, теоретику мистецтва й літературному критику доби Просвітництва — встановлені в кількох містах Німеччини та Відні.

Список пам'ятників Лессінгу

Інше

Примітки 

 
Лессінг